Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 5 кілометрів серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 15 липня 2017.

Результати

Примітки 

5 км (чоловіки)